Ву́лиця Остро́вського — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь одного з письменників: Миколи або Олександра Островського.

Вулиця Островського — вулиця в місті Конотоп.
 В Донецьку:
 Вулиця Миколи Островського.
 Вулиця Островського.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Євпаторія.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Керч.
Вулиця Островського — вулиця в місті Яготин.
 Вулиця Миколи Островського — вулиця в місті Севастополь.

Колишні назви:
 Колишня назва вулиці Свободи у місті Балта.
 Колишня назва вулиці Студентська у місті Березне.
 Колишня назва вулиці Олега Ольжича у місті Біла Церква.
 Колишня назва вулиці Всеволода Нестайка у місті Білопілля.
 Колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Богуслав.
 Колишня назва вулиці Шахтинська у місті Ватутіне.
 Колишня назва вулиці Преображенської у місті Гадяч.
 Колишня назва вулиці Олександра Махова у місті Ізюм.
 Колишня назва вулиці Івана Богуна у місті Камінь-Каширський.
 Колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Кам'янське.
 Колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у смт. Королево.
 Колишня назва вулиці Ольги Кобилянської у місті Костопіль.
 Колишня назва вулиці Костянтина Острозького у місті Красилів.
 Колишня назва вулиці Волонтерська у місті Кролевець.
 Колишня назва вулиці Катерини Білокур у місті Лубни.
 Колишня назва вулиці Йосипа Кульчицького у місті Малин.
 Колишня назва вулиці Світанокова у місті Маневичі.
 Колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Носівка.
 Колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у смт. Понінка.
 Колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Рожище.
 Колишня назва вулиці Василя Полевика у місті Сновськ.
 Колишня назва вулиці Зарічна у місті Тальне.
 Колишня назва вулиці Тиха у місті Тисмениця.
 Колишня назва вулиці Ольги Кобилянської у місті Хуст.

Вулиця Островського — вулиця в місті Абакан.
 Вулиця Миколи Островського — вулиця в місті Астрахань.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Барнаул.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Кіров.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Коломна.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Кострома.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Миколи Островського — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Орел.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Пенза.
 Вулиця Миколи Островського — вулиця в місті Перм.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Петрозаводськ.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Рязани.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Саранськ.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Сочі.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Таганрог.
 Вулиця Миколи Островського — вулиця в місті Тула.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Чебоксари.
 Вулиця Островського — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиця Островського — вулиця в місті Алмати.

Вулиця Островського (Островска) — вулиця в місті Даугавпілс.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей